Laffe steht für:
 der Laffe, veraltet für Modenarr
 die Laffe, vorderer Teil eines Löffels; siehe Essbesteck#Löffel
 die Laffe, schweizerisch für ein Fleischstück von der Schulter; siehe Wiener Teilung#Vorderviertel

Siehe auch: